Ignacio Fernández Fernández (Navia de Suarna, Lugo, 1963), licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, es miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda y profesor de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales en la Universidad de La Coruña. En la actualidad es el director general de Finanzas del grupo textil, Inditex.

Biografía 
Es doctor en Economía por la Universidad de La Coruña

Desde junio de 1995 hasta 2001, desempeñó el puesto de inspector jefe regional en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Galicia.

Posteriormente ocupó el puesto de director del departamento de asesoría fiscal de la multinacional Inditex.

En mayo de 2009, fue nombrado director general de finanzas de la misma entidad, y a su vez miembro del consejo de administración de este grupo.
Inditex, es una de las distribuidoras más grandes del mundo en el área de la moda, fundada por Amancio Ortega, matriz de las cadenas de tiendas Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Uterqüe, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home.

Referencias

Enlaces externos 
 Web Oficial Inditex

Empresarios de España
Inspectores de Hacienda del Estado de España
Alumnado de la Universidad de Santiago de Compostela